D'une manière générale, la conservation ou préservation est le maintien d'un élément dans un état constant. On retrouve le mot  dans plusieurs domaines :
 en physique la conservation de l'énergie est une loi naturelle fondamentale découverte au  ;
 en écologie, la conservation de la nature et la conservation de la biodiversité : voir le portail de la conservation de la nature ;
 en botanique, la Conservation est un principe de nomenclature ;
 en agroalimentaire, la conservation des aliments ;
 en muséographie, la conservation muséographique ;
 en architecture, la conservation architecturale ;
 en archivistique et Sciences de l'information et des bibliothèques, la conservation des documents ;
 en cinématographie, la conservation et restauration des films ;
 en finance, la conservation de titres ;
 en politique, l'idéologie de conservation est appelée conservatisme ;
 en génétique, on parle de conservation lorsqu'une séquence génétique se retrouve de façon identique au sein d'un même génome ou de deux génomes distincts;
 en psychologie du développement, la notion de conservation physique et spatiale acquise lors de la période des opérations concrètes ou de l'intelligence opératoire.